Gota (cidade)
Gota (distrito)
Gotha (Flórida)
Gothaer Waggonfabrik, também conhecida por Gotha, uma empresa aeronáutica

Desambiguação
Desambiguações de topônimos